Plaats in Indonesië
 Sokanegara (Kejobong), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Sokanegara (Purwokerto Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java